Галушко — украинская фамилия.
 Галушко, Анатолий Иванович (1926—1993) — советский и российский ботаник, специалист по флоре Северного Кавказа.
 Галушко, Вера Фёдоровна (род. 1948) — российский государственный деятель, председатель Краснодарской городской думы.
 Галушко, Виктор Георгиевич (1934—2021) — конструктор, лауреат Государственной премии СССР.
 Галушко, Максим Кузьмич (в монашестве Михаил; 1877—1961) — схиархимандрит Русской православной церкви, преподобноисповедник, местночтимый святой Украинской православной церкви.
 Галушко, Наталья Григорьевна (род. 1971) — белорусская бегунья.
 Галушко, Николай Леонидович (род. 1979) — украинский правоохранитель и бизнесмен, депутат Верховной рады Украины.
 Галушко, Татьяна Кузьминична (1937—1988) — русская поэтесса, пушкинистка.

См. также 
 Голушко